La gare Roxboro-Pierrefonds est une gare située dans l'arrondissement  montréalais de Pierrefonds-Roxboro. Le Réseau de transport métropolitain y exploite la ligne de trains de banlieue Deux-Montagnes.

La gare est fermée en 2020 afin de permettre la réalisation du Réseau express métropolitain dont elle en deviendra une station.

Correspondances

Autobus

Société de transport de Montréal

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Agence métropolitaine de transport – Gare Roxboro-Pierrefonds

Gare à Montréal
Pierrefonds-Roxboro
Réseau express métropolitain